Ву́лиця Пана́са Ми́рного — назва вулиць у деяких населених пунктах України.



Вінницька область 
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Бершадь.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Вінниця, місцевість Авторинок.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Вінниця, мкр. Сабарів.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Іллінці.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Крижопіль.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Хмільник.

Волинська область 
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Ковель.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Луцьк.

Дніпропетровська область 
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Кам'янське.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Нікополь.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Чортомлик.

Донецька область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Макіївка.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Маріуполь.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Чистякове.
 Вулиця Мирного — вулиця у місті Шахтарськ.

Житомирська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Малин.

Закарпатська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Мукачево, на заході міста.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Мукачево, місцевість Росвигове.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Перечин.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Ужгород.

Запорізька область 
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Мелітополь.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Долина.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Надвірна.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Рогатин.

Київська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Березань.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Бориспіль.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Бровари.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Васильків.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Обухів.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Переяслав.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Рокитне.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Сквира.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Узин.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Яготин.

Луганська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Луганськ
 Вулиця Мирного — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Хрустальний.

Львівська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Гірник.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Городок.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Дубляни.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Золочів.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Красне.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Мостиська.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Стрий.

Миколаївська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Вознесенськ.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Первомайськ.

Одеська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Одеса.

Полтавська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Глобине.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Градизьк.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Гребінка.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Диканька.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Карлівка.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Кобеляки.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Кременчук.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Лубни.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Миргород.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Опішня.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Семенівка.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Хорол.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Шишаки.

Рівненська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Костопіль.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Радивилів.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Рівне.

Сумська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Шостка.

Тернопільська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Бережани.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Збараж.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Козова.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Кременець.

Харківська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Буди.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Сахновщина.

Херсонська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Зеленівка.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Таврійськ.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Херсон.

Хмельницька область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Хмельницький.

Черкаська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Жашків.
 Вулиця Мирного — вулиця у місті Золотоноша.

Чернівецька область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Новоселиця.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Сокиряни.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Чернівці.

Чернігівська область  
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Бахмач.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Линовиця.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у смт Мала Дівиця.
 Вулиця Панаса Мирного — вулиця у місті Чернігів.